San Hipólito steht für:

 San Hipólito, spanische Bezeichnung für Hippolyt von Rom (um 170–235), Gegenpapst und Kirchenlehrer
 San Hipólito (Bierge), Weiler in Spanien
 San Hipólito de Voltregá, Gemeinde in Spanien

Siehe auch:
 Hippolytkirche, nach Hippolyt von Rom benannte Kirchen